366 км, 366-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.
По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 366 км, Блок-пост 366 км — блок-пост, Казахстанская железная дорога (Казахстан). Код 676823.
 366 км — остановочный пункт/ пассажирская платформа Октябрьской железной дороги в Тверской области. Код 051464.
 366 км — остановочный пункт/ пассажирская платформа Приволжской железной дороги в Волгоградской области. Код 610667.